Појам Орша може да има следеће значење:

 Орша – град у Витепској области у Белорусији;
 Оршански рејон – административна јединица Витепске области Белорусије;
 Орша (Тверска област) – варошица у Тверској области Русије;
 Орша (притока Волге) – река у Русији, притока Волге;
 Орша (језеро) – језеро у Псковској области у Русији;
 Оршански манастир – манастир РПЦ у Русији.